Reaktor bezeichnet einen abgegrenzten Raum (Behältnis, Behälter), der speziell dafür konstruiert und hergestellt wurde, um darin unter definierten Bedingungen bestimmte Reaktionen ablaufen lassen und steuern zu können:

 Bioreaktor für biochemische Vorgänge
 Chemischer Reaktor für chemische Reaktionen
 Kernreaktor für die kontrollierte Kernspaltung
 Kernfusionsreaktor für die technisch genutzte, kontrollierte Kernfusion 

Reaktor ist außerdem der Name von:

 Reaktor (Software), eine kommerzielle Musikproduktions-Software der Berliner Firma Native Instruments
 Reaktor (Band), eine deutsche Elektro-Drum-and-Bass-Band

Siehe auch:
 Reactor